|}

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России

 Примечания 

 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2022 году

Списки памятных монет России по годам